Esquías kan syfta på:

Honduras 

 Esquías (kommun), Departamento de Comayagua, 
 Esquías (ort), Departamento de Comayagua,